Флаг городского поселения «Город Благове́щенск» Благовещенского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого летящий к древку голубь белого цвета, держащий в клюве жёлтого цвета оливковую ветвь жёлтого цвета с листьями зелёного цвета».

Обоснование символики 
История города Благовещенска связана с основанием и строительством в 1756 году медеплавильной фабрики. В этом же году в день христианского праздника Благовещения была заложена одноимённая церковь, что и определило впоследствии название посёлка, позднее ставшего городом Благовещенском. Эти исторические события легли в основу создания герба, на основе которого был разработан флаг.

Центральным элементом флага является голубь, держащий в золотом клюве оливковую ветвь с зелёными листьями — символ благой вести, мира и процветания.

Лазоревый цвет повторяет синий цвет Государственного флага Республики Башкортостан и выбран в качестве цвета поля флага в знак территориальной принадлежности к республике, символизирует ясность, добродетель и чистоту помыслов. Кроме того, и центральный элемент флага города — голубь, и лазоревый цвет полотнища повторяют мотивы флага Благовещенского района, на территории которого расположен город Благовещенск.

Серебро символизирует благую весть дня Благовещения, рождение нового, чистого и благородного.

Золото — это символ богатства, ценности, прочности и процветания.

Примечания 

B.dh
Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением оливковой ветви